

Geografia

Austria 
 Asparn – frazione di Langenrohr, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Asparn – antico nome di Aspern, ex comune ora quartiere del distretto di Donaustadt (Vienna)
 Asparn an der Zaya – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)